Kamer van Koophandel, de Nederlandse organisatie die zakelijk Nederland ondersteunt
 Kinderen voor Kinderen, een Nederlands kinderkoor van de VARA
 Voetbalverenigingen:
Koninklijke Voetbalkring/-klub:
 KVK Ieper
 KVK Tienen
 KVK Wellen
KV Kortrijk